Máximo Cajal puede referirse a:

 Máximo Cajal Sarasa (1896–1990), político y abogado español.
 Máximo Cajal López (1935-2014), diplomático y escritor español, hijo del anterior.